Travná – wieś w Czechach, w kraju pardubickim, w powiecie Chrudim, część wsi Horní Bradlo
 Travná – wieś w Czechach, w kraju ołomunieckim, w powiecie Jeseník, część Javorníka

Zobacz też:
 Travna